Gibidum bezeichnet:

 einen 2'317 m ü. M hohen Berg bei Visperterminen, siehe Gibidum (Berg)
 einen 2'201 m ü. M hohen Pass, siehe Gibidumpass
 einen Bergsee bei Visperterminen, siehe Gibidumsee
 ein Stausee unterhalb des Aletschgletschers, siehe Stausee Gibidum

Siehe auch:
 Sender Gebidem